Fion est un nom propre ou un nom commun (écrit alors sans majuscule) qui peut désigner :

Nom propre 
 Fion, une petite rivière française, affluent de la Marne.
 Fion (Mali), une commune du Mali, dans le cercle de San et la région de Ségou.
 Fion, un patronyme français, porté notamment dans le Nord, la Meuse et l'Ain ; c'est une forme contractée de , désignant probablement le plus jeune fils de la famille.

Nom commun 
 Fion (pâtisserie) (ou flan Maraichin), désigne en pâtisserie une spécialité de l'ouest de la France.
 Fion désigne de façon vulgaire l'anus.

Voir aussi 
 Fions : petites créatures du folklore maritime de la Haute-Bretagne, de type lutin.

Notes et références